Bagration je gruzínské jméno:

 Bagrationové, dynastie gruzínských panovníků

Osoby
 Giorgi Bagration Bagrationi (* 2011), titulární gruzínský princ
 Pjotr Ivanovič Bagration (1765–1812), ruský šlechtic z rodu Bagrationů, ruský generál v době napoleonských válek

jiný význam
 Operace Bagration, sovětská letní ofenzíva 1944